Мицка, Вит (род. 1935) — чешский композитор и дирижёр.
 Мицка, Даниэль (род. 1963) — чешский прозаик и переводчик с английского языка на чешский.